934 Тюрінґія (934 Thüringia) — астероїд головного поясу, відкритий 15 серпня 1920 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,269.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (901-1000)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1920
Головний пояс астероїдів